Уилкин () — река на Южном острове Новой Зеландии, течет по территории региона Отаго. Правый приток реки Макарора.

Образуется слиянием рек Южная Уилкин и Северная Уилкин. Генеральным направлением течения в верхней половине является северо-восток, в нижней — юго-восток. Верхняя половина течения находится на территории северо-восточной части национального парка Маунт-Аспайринг, граница которого проходит вдоль нижней половины течения реки практически до самого устья. Уилкин впадает в нижнее течение Макароры, примерно в 5 км севернее её устья в озере Уанака.

Примечания 

Бассейн Клуты
Реки Новой Зеландии
Водные объекты Отаго (регион)